Little Criminals steht für:

 Little Criminals (Album), Album von Randy Newman (1977)
 Little Criminals (Film), kanadischer Film von Stephen Surjik (1995)